Fredrik Möller är namnet på flera personer:

Fredrik Möller (grosshandlare) (1846–1911), grosshandlare och bankir i Stockholm
Fredrik Möller (ishockeyspelare), född 1976
Fredrik Möller (politiker), född 1976
Fredrik Möller (företagsledare), född 1963, tidigare VD för Dometic
Fredrik Möller (musiker), musiker i gruppen All of a Sudden